Ci sono molte navi che si chiamano SS Sirius.
SS Sirius (1837)
SS Sirius (1871)
SS Sirius (1872)
SS Sirius (Stoccolma, 1874)
SS Sirius (Göteborg, 1874)
SS Sirius (1875)
SS Sirius (Chester, 1881)
SS Sirius (Monkwearmouth, 1881)
SS Sirius (1883)
SS Sirius (1884)
SS Sirius (1885)
SS Sirius (Blyth, 1889)
SS Sirius (Southwick, 1889)
SS Sirius (1893)
SS Sirius (1894)
SS Sirius (1897)
SS Sirius (1900)
SS Sirius (Irvine, 1903)
SS Sirius (Chicago, 1903)
SS Sirius (1905)
SS Sirius (1909)
SS Sirius (1922)
SS Sirius (1929)